Der Kanton Rumilly ist ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst aktuell 28 Gemeinden im Arrondissement Annecy und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Rumilly. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Rumilly die 18 Gemeinden Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Étercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Val-de-Fier, Vallières, Vaulx und Versonnex. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 170,81 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7418.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Val-de-Fier und Vallières → Vallières-sur-Fier

Politik 

Rumilly